30-й Чемпионат Европы по баскетболу среди девушек (до 18 лет) прошёл в хорватских городах Вуковар и Винковцы в 2013 году. Чемпионом Европы в четвёртый раз стала сборная Испании.

Квалификация

Регламент турнира 
На предварительном этапе команды разбиты на 4 группы по 4 в каждой. По результатам однокруговых турниров по 3 лучшие команды выходят в основной раунд. Сборные, занявшие в группах 4-е места, разыгрывают между собой в двухкруговом турнире места с 13-го по 16-е (группа G). Во втором этапе сборные разбиваются на две шестёрки и играют с теми соперниками, с которыми не встречались на предварительном этапе; при этом очки, набранные в матчах со сборными, игравшими ранее в одной группе, учитываются.

По 4 команды из групп E и F второго этапа выходят в 1/4 финала и разыгрывают медали чемпионата. Команды, занявшие в группах E и F 5—6-е места, проводят стыковые классификационные матчи.

Первый этап

Группа A

Группа В

Группа С

Группа D

Группа G

Второй этап

Группа E

Группа F

Матчи за 9 — 16-е места

Матчи за 13 — 16-е места

Матчи за 9 — 12-е места

Игры плей-офф

Матчи 1/4 финала

Матчи за 5 — 8-е места

Полуфинал

Итоговые матчи

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

ФИНАЛ

Итоговое положение

Лидеры Чемпионата

См. также 
 Чемпионат Европы по баскетболу 2013 (девушки до 20 лет)
 Чемпионат Европы по баскетболу 2013 (девушки до 16 лет)
 Чемпионат мира по баскетболу 2013 (девушки до 19 лет)

Примечания

Ссылки 
 

2013
2013 год в баскетболе
Август 2013 года
Спорт в Хорватии в 2013 году
Чемпионаты Европы в Хорватии
Международные соревнования по баскетболу в Хорватии
Вуковар
Винковцы
Баскетбол